Dystrykt Stołeczny – dystrykt w Dominikanie
 Dystrykt Stołeczny – dystrykt w Papui-Nowej Gwinei
 Dystrykt Stołeczny – stan w Wenezueli